Quelqu’un m’a dit () — дебютный студийный альбом итальяно-французской певицы, модели, бывшей французской первой леди Карлы Бруни, вышедший в 2003 году. Продюсером выступил музыкант . Альбом возглавлял национальные чарты Франции и Бельгии, имеет статус платинового в Бельгии, Канаде и Швейцарии.
Во Франции был продан тиражом 1,2 миллиона копий.

Об альбоме 
 дебютировал сразу с первой строчки французского Album Chart, находясь в первой десятке на протяжении тридцати четырёх недель. Также альбом находился в верхних строчках национальных чартов Германии, Швейцарии, Италии, Португалии и Чили. Композиции альбома входили в саундтреки к фильмам: Порочные связи (2005) и 500 дней лета (2009).

Список композиций

Ротация в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Карлы Бруни